Геле́на Вондра́чкова  (, родилась , , Чехословакия) — чешская  и актриса. Заслуженная артистка Чехословакии (1982).

Биография 
С детства занималась фортепиано. Широкую известность в Чехословакии получила после победы в музыкальном конкурсе молодых талантов в 1964 году. После победы в конкурсе выпустила свою первую запись — песню «Červená řeka», чешский перевод американской «Red River Valley».

Неоднократно участвовала в международных музыкальных конкурсах. В 1977 году победила на фестивале песни в польском Сопоте.

С 1968 по 1970 год выступала в трио «Золотые дети» вместе с Мартой Кубишевой и Вацлавом Нецкаржем.

Неоднократно появлялась на советском телевидении, в том числе в «Голубом огоньке» 8 марта 1983 года.

В 1993 году заняла 5-е место на фестивале песни в польском Сопоте, исполнив песню «Golden Kids».

В 2000 году снова победила на престижном Международном фестивале песни в Сопоте с песней «Veselé Vánoce a šťastný nový rok».

Весной 2012 года в Чехии и Словакии состоялись концерты в честь 65-летия певицы.

Чешская актриса и певица Люция Вондрачкова является племянницей Гелены Вондрачковой.

Фильмография 
 1968 — Очень грустная принцесса (Чехословакия) — принцесса Гелена
 1975 — Романс за крону (Чехословакия) — Гелена
 1977 — Пусть он боится (Чехословакия)
 1980 — Как вам это понравится? (Чехословакия)
 1980 — Сказка о Гонзике и Марженке (Чехословакия)
 1981 — Вечером в свете рампы (ГДР) — главная роль
 1981 — До свидания, Медео (СССР, Чехословакия) — певица Шахерезада
 2012 — Богини социализма (Россия), документальный

Источники

Примечания 

Певцы и певицы Чехословакии